Paton bezeichnet:

 eine Stadt in Iowa, siehe Paton (Iowa)
 einen italienischen Motorradhersteller, siehe Paton (Motorradhersteller) und Giuseppe Pattoni
 das Landespatentzentrum Thüringen, siehe Paton (Landespatentzentrum)
 einen Asteroiden, siehe (2727) Paton

Paton ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Paton (1903–1988), südafrikanischer Schriftsteller und Apartheid-Gegner
 Andrew Archibald Paton (1811–1874), britischer Schriftsteller und Diplomat
 Angela Paton (1930–2016), amerikanische Schauspielerin
 Ben Paton (* 2000), kanadischer Fußballspieler
 Borys Paton (1918–2020), ukrainischer Wissenschaftler, Spezialist im Bereich des elektrischen Schweißens, Sohn von Jewgeni Oskarowitsch Paton
 David Paton (* 1949), britischer Musiker
 David-Lee Paton (* 1985), deutsch-britischer Eishockeytorwart
 Diarmid Noel Paton (1859–1928), schottischer Physiologe; Sohn von Joseph Noel;
 Harry Paton (* 1998), kanadischer Fußballspieler
 Harry Hadden-Paton (* 1981), britischer Filmschauspieler
 Herbert James Paton (1887–1969), britischer Moralphilosoph und Hochschullehrer
 Jacqueline Comerre-Paton (1859–1955), französische Malerin
 Jewgeni Oskarowitsch Paton (1870–1953), ukrainischer Wissenschaftler, Erfinder des Lichtbogenschweißens, siehe auch: Paton-Brücke
 Jill Paton Walsh (1937–2020), britische Schriftstellerin

 Joseph Noel Paton (1821–1901), schottischer Künstler, Vater von Diarmid Noel
 Paul Paton (* 1987), nordirischer Fußballspieler
 Robert Paton (1854–1905), schottischer Fußballspieler
 Victor Noel-Paton, Baron Ferrier (1900–1992), britischer Soldat, Geschäftsmann und Mitglied des Oberhauses

 William Roger Paton (1857–1921), schottischer Klassischer Philologe

Sonstiges:
 Paton Peak, Berg auf der Beaufort-Insel, Ross-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Patton